Granje (Jakšić), naselje u općini Jakšić, Hrvatska
 Granje (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad, BiH